(pouvant se traduire en français par monde de la science) peut faire référence à :

 Science World (Vancouver), un musée scientifique situé à Vancouver, Colombie-Britannique (Canada),
 , un magazine pour enfants publié par